Бекренево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Сидоровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 49 км, до центра муниципального образования Сидорово — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Большой Дор, Бакшино, Горицы, Сидорово, Мартыново.

По переписи 2002 года население — 59 человек (27 мужчин, 32 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района